Но́рдстрём (по правилам шведско-русской транскрипции — Ну́рдстрём) () — шведская фамилия. Известные носители:

 Нордстрём, Гуннар (1881—1923) — финский физик-теоретик, известен как оппонент Альберта Эйнштейна.
 Нордстрём, Йоханнес (род. 1993) — финский футболист, защитник.
 Нурдстрём, Ларс-Оке (1960—2009) — шведский кёрлингист и тренер.
 Нордстрём, Рикард (1893—1955) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Нордстрём, Текла (1856—1937) — шведская художница и график.
 Нордстрём, Челль (род. 1958) — шведский экономист и писатель.
 Нордстрём, Эстер Бленда (1891—1948) — шведская журналистка, писатель и исследователь.

См. также 
 Теория Нордстрёма — одна из первых попыток создать релятивистскую теорию тяготения.